In 2017 werd de 36ste editie van de Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 12 mei tot 25 november. América Mineiro werd kampioen en promoveerde naar de Campeonato Brasileiro Série A, net als de nummers twee tot vier. De laatste vier in de stand degradeerden.

Voor het tweede jaar op rij had de regio Zuid de meeste deelnemers. De staat São Paulo heeft normaal het overwicht wat betreft het aantal deelnemende clubs, maar net als vorig jaar (Santa Catarina), moet het ook nu een andere staat (Rio Grande do Sul) voor laten gaan. De stad Recife verloor twee clubs dit jaar, Santa Cruz, dat vorig jaar nog in de Série A speelde en Náutico, dat vorig jaar nog meespeelde om de promotie.

Eindstand

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Braziliaans competitievoetbal 2017